Малюшино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малюшино — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малюшино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.